Clervie Ngounoue e Diana Shnaider erano le campionesse in carica, ma non hanno preso parte a questa edizione poiché hanno superato i limiti d’età.

Renáta Jamrichová e Federica Urgesi hanno conquistato il titolo, battendo in finale Hayu Kinoshita e Sara Saito con il punteggio di 7-65, 1-6, [10-7].

Teste di serie

  Ella McDonald /  Luca Udvardy (quarti di finale)
  Mirra Andreeva /  Alina Korneeva (semifinale)
  Nikola Daubnerová /  Ranah Akua Stoiber (secondo turno)
  Hayu Kinoshita /  Sara Saito (finale)

  Sayaka Ishii /  Ena Koike (semifinale) 
  Luciana Moyano /  Amélie Šmejkalová (secondo turno)
  Ariana Anazagasty-Pursoo /  Mayu Crossley (primo turno)
  Irina Balus /  Nina Vargová (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Australian Open 2023